Азиатский клубный чемпионат сезона 1999/2000 — 19-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Победу одержал саудовский «Аль-Хиляль», завоевавший свой второй титул.

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1999/00
Футбол в Азии в 1999 году
Футбол в Азии в 2000 году